Die Super League Darts 2022 (offiziell: Interwetten PDC Europe Super League 2022) war ein Qualifikationsturnier, welches von der PDC Europe zum zehnten Mal veranstaltet wurde. Es diente der Ermittlung eines deutschen Teilnehmers an der PDC World Darts Championship 2023. Wie im Vorjahr wurde der gesamte Wettbewerb an wenigen aufeinanderfolgenden Tagen durchgeführt. Ausgetragen wurde das Turnier vom 7. bis 11. November 2022 im H+ Hotel in Niedernhausen, wo in diesem Jahr auch die European Q-School stattfanden und Players Championship-Turniere ausgetragen wurden.

Teilnehmer 
Die Anzahl der Teilnehmer betrug wie im Vorjahr 24. Teilnahmeberechtigt waren die besten 16 Spieler des Vorjahres abzüglich Martin Schindler, der bereits über die PDC Pro Tour Order of Merit für die World Darts Championship 2023 qualifiziert war. Die restlichen neun Plätze wurden durch Wild Cards der PDC Europe aufgefüllt.

Folgende Spieler waren Teilnehmer der Super League Darts 2022:

Modus 
In einer ersten Gruppenphase qualifizierten sich vier Spieler aus je vier ausgelosten Gruppen à sechs Spielern. In der zweiten Gruppenphase qualifizierten sich wiederum vier Spieler aus je zwei Gruppen à acht Spielern. Die acht qualifizierten Spieler ermittelten in einer K.-o.-Runde den Sieger und Teilnehmer an der PDC World Darts Championship. In den Gruppenphasen wurde pro Gruppe eine Doppelrunde im Modus Best-of-11 ausgetragen. Die Distanz wurde in der K.-o.-Runde auf Best-of-13 im Viertel-, Best-of-15 im Halb- und Best-of-19 im Finale erhöht.

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde am 7. und 8. November jeweils ab 12 Uhr MESZ ausgetragen.

Ergebnisse 
Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde 
Die Hauptrunde wurde am 9. und am 10. November ab 12:30 Uhr MESZ ausgetragen.

Ergebnisse 
Gruppe A

Gruppe B

Endrunde 
Die Zahl neben dem Spieler gibt den geworfenen 3-Dart-Average an.

Übertragung 
Die Spiele wurden live auf Sport1 sowie dem Streamingdienst pdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Ankündigung auf pdc-europe.tv

Einzelnachweise 

2022
Dartveranstaltung 2022